Шипка може да се отнася до:

Биология 
Шипка е името на видове от рода Роза (Rosa):
 Обикновена шипка (Rosa canina);
 Орнична шипка (Rosa agrestis);
 Кожестолистна шипка (Rosa caesia);
 Храсталачна шипка (Rosa corymbifera);
 Кучешка шипка (Rosa dumalis);
 Елиптична шипка (Rosa elliptica);
 Канелена шипка (Rosa majali);
 Дребноцветна шипка (Rosa micrantha);
 Мековлакнеста шипка (Rosa mollis);
 Бодлива шипка (Rosa myriacantha);
 Алпийска шипка (Rosa pendulina);
 Анасонолистна шипка (Rosa pimpinelifolia);
 Власинеста шипка (Rosa tomentosa);
 Возакиакова шипка (Rosa vosagiaca).

География и история

В България 
 Шипка (град), град в община Казанлък
 Шипка (връх), връх в Стара планина
 Шипченски проход, планински проход
 Шипченска битка, 1877–78
 Парк-музей „Шипка“

Извън България 
 „Шипка“ (рум. Şipca), мемориален парк с обелиск и параклис в Кишинев, Молдова за българските опълченци
 Шипка (Григориопол) (рум. Şipca), село в Григориополски район, Приднестровие, Молдова
 Шипка (Шолданещи) (рум. Şipca), село в Шолданещки район, Молдова
 Шипка (Украйна), военно градче край град Мукачево, Закарпатска област, Украйна
 Шипка (Онтарио) (англ. Shipka), населено място в Община Саут Харън, Онтарио, Канада
 Шипченска седловина, седловина в планината Тангра, Антарктида
 Шипченска долина, долина в планината Тангра, Антарктида

Култура и изкуство 
 Опълченците на Шипка, поема от Иван Вазов
 Шипка, роман на Яна Язова
 Героите на Шипка, българо-съветски игрален филм от 1955 г.
 "Шипка (дружество)", българо-баварско академично дружество

Спорт 
 Шипка (стадион), стадион в Асеновград
 ФК Шипка (София), футболен клуб от София, 1923–1945 г.
 Шипка (Пловдив), футболен клуб от Пловдив, 1929–1944 г.
 „Шипченски сокол“, футболен клуб от Варна, 1918–1945 г.

Други 
 Шипка (улица в София), улица в центъра на София
 „О!Шипка“, пицария и музикален клуб в София
 Шипка (картечен пистолет), български пистолет
 2530 Шипка, астероид

Вижте също 
 
 Щипка